Totolapa bezeichnet:

 Totolapa (Chiapas), Ort in Mexiko
 Totolapa (Tihuatlán), Ort in Veracruz, Mexiko
 Totolapa (Totutla), Ort in Veracruz, Mexiko
 Municipio Totolapa, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas